Plateliai může být:

 Jezero Plateliai – jezero, okres Plungė, Telšiaiský kraj, Litva
 Plateliai – město, okres Plungė, Telšiaiský kraj, Litva
 Plateliai (jezero) – viz Jezero Plateliai
Trasa Okolo jezera Plateliai – turistická trasa, okres Plungė, Telšiaiský kraj, Litva
 Vyhlídka na jezero Plateliai – vyhlídka, okres Plungė, Telšiaiský kraj, Litva